Pascal Müller (ur. 17 lipca 2001) – szwajcarski kombinator norweski i skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Einsiedeln. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery

Kombinacja norweska 
W latach 2018–2021 trzykrotnie startował na mistrzostwach świata juniorów. W styczniu 2022 w Klingenthal zadebiutował w Pucharze Świata – zawody ukończył na 47. i 43. pozycji (Gundersen).

Skoki narciarskie 
We wrześniu 2015 w Einsiedeln zadebiutował w Alpen Cupie i FIS Cupie, zajmując czterokrotnie lokaty w szóstej dziesiątce. Pierwszy w karierze punkt zawodów FIS Cupu zdobył w grudniu 2021, za zajęcie 30. lokaty w Kanderstegu.

Jest medalistą mistrzostw Szwajcarii w rywalizacji drużynowej – zdobył srebrny medal w 2021.

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2021/2022: niesklasyfikowany
 sezon 2022/2023:

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan na 12 marca 2023

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2020/2021: niesklasyfikowany
 sezon 2021/2022: 38.
 sezon 2022/2023:

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 18 marca 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2021: niesklasyfikowany
 2022: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Osiągnięcia – skoki narciarskie

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Szwajcarscy kombinatorzy norwescy
Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2001